Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Dawson () :
 le comté de Dawson, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Dawson, situé dans l'État du Montana ;
 le comté de Dawson, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Dawson, situé dans l'État du Texas.